Gemma: mineral utilitze en joieria

 Gemma (botànica) o borró (botànica) estructura protectora d'una planta
 Gemma (nom), nom femení
 Gemma (estrella): Alpha Coronae Borealis